Tschasnykiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Tschasnikowka/Часниковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Tschasnykiwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Tschasnykiwka (Bachmatsch)